Торфяное (до 1947 года Куннианниеми, ) — посёлок в Мельниковском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
В буквальном переводе с финского топоним Куннианниеми означает «Мыс Чести», однако первичным является русский топоним Кунье. 

10 июля 1947 года исполком Тиурийского сельсовета, со ссылкой на постановление общего собрания колхозников колхоза «Кировец», принял решение о присвоении деревне Куннианниеми наименования Торфяная. Смежной деревне Конница одновременно с этим было присвоено наименование Приозерная.

История 
Деревни Кунье у озера у Кимервы и Куньевская Лахта у Кимервы отмечены в писцовой книге Водской пятины 1539 года.

До 1939 года деревня Куннианниеми входила в состав волости Пюхяярви Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 января 1940 года — в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года, деревня Куннианниеми учитывается в составе Таурийского сельсовета Кексгольмского района Ленинградской области.

С 1 октября 1948 года в составе Васильевского сельсовета Приозерского района. 

С 1 января 1949 года она учитывается, как посёлок Торфяное. В ходе укрупнения хозяйства с посёлком были объединены соседние селения Приозерная, Тонтела и Эйеля.

С 1 июня 1954 года — в составе Кротовского сельсовета.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году население посёлка составляло 242 человека. 

По данным 1966 года посёлок Торфяное входил в состав Кротовского сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов посёлок Торфяное входил в состав Мельниковского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Торфяное Мельниковской волости проживали 166 человек, в 2002 году — 124 человека (92 % — русские).

В 2007 году в посёлке Торфяное Мельниковского СП проживали 108 человек, в 2010 году — 119 человек.

География 
Посёлок расположен в северной части района на автодороге  (Торфяное — Заостровье).

Расстояние до административного центра поселения — 22 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Отрадное — 12 км.

Посёлок находится на северном берегу Комсомольского озера. В трёх километрах к юго-востоку располагается бессточное озеро Оленино.

Демография

Улицы 
Береговая, Весёлая, Заречная, Лесная, Луговая, Озёрная, Рябиновая, Солнечная, Центральная.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района